Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 29., 30., 31. августа и 1. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу освојену 1983. у Хелсинкију није бранио Вили Вилбек из Западне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 34 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 28. августа 1987. године:

Најбољи резултати у 1987. години 
Десет најбржих атлетичара у 1987. години је пре почетка светског првенства (28. августа 1987) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1987.

Сатница 
Quarter

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 1987. године. У квалификацијама су учествовала 45 такмичара подељени у 6 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 4 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 7 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 30. августа 1987. године. У четвртфиналу су учествовала 33 такмичара, подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирали по 3 првопласирана из група (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 31. августа 1987. године. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 3 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембар 1987. године.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном